Phenylglycin ist eine unspezifische Bezeichnung für die beiden isomeren chemischen Verbindungen
 α-Phenylglycin
 N-Phenylglycin